Залужи могу бити:

 Залужи (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Залужи (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република